El término escudo de armas del Distrito Federal puede referirse:

al escudo del Distrito Federal (México)
al escudo del Distrito Federal (Brasil)